Хнаберд () — армянский топоним. Название населённых пунктов в Армении:

 Хнаберд (Арагацотн) — село в Арагацотнской области.
 Хнаберд (Арарат) — село в Араратской области.